O Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) é uma política do governo federal do Brasil para institucionalizar práticas referentes a Educação Ambiental.

Sua última edição (3º) foi publicada em 2005.

Ver também 
 Educação Ambiental
 Sustentabilidade
 Ecologia

Ligações externas 
Documento completo do PRONEA

Educação ambiental